Le psaume 93 peut désigner :
 le psaume 93 (92) : psaume 93 selon la numérotation hébraïque, psaume 92 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 94 (93) : psaume 94 selon la numérotation hébraïque, psaume 93 selon la numérotation grecque.